А́рка Боукарда () — вид двустворчатых моллюсков из рода арка.

Внешний вид и строение 
Длина раковины до 5,4, высота до 3 см. Она удлинённая, густо покрытая мягкими бурыми щетинками и узкими радиальными рёбрами. Между макушками есть широкая площадка несущая связочные бороздки, сходящиеся между собою под углом. Замок оснащён множеством зубов. Биссус для крепления к субстрату представляет собой единый плоский тяж зеленоватого цвета.

Распространение и места обитания 
Встречается от острова Тайвань до залива Посьета, а также Японских островов. В заливе Посьета живёт в основном в полузакрытых бухтах на глубине от 1 до 3 м, местами образуя сплошные колонии на скалах и крупных камнях.

Размножение 
Арка Боукарда нерестится с мая по август.

Литература 
 

Арки (моллюски)
Моллюски Тихого океана
Животные, описанные в 1894 году